Edzen Gol kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ruo Shui, vattendrag,

Mongoliet 

 Egiyn Gol (vattendrag i Mongoliet, lat 49,40, long 103,60), 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar